Лисичка та горобець — словацька народна казка. В казці розповідається про хитру лисичку, яка скористалася наївністю горобця та з'їла його.

Сюжет 
Лисичка-хитруля натрапила одного разу на горобця що сидів на кущі й здурила його, аби він показав як ховається від вітру. Коли ж горобець не зміг на словах пояснити, вона переконала його показати це, на що він наїівно й погодився. А лисиця скористалася цим та й зловила його і з'їла.

Персонажі 
 Лисичка
 Горобець

Посилання 

 Текст казки Лисичка та Горобець в дитячій бібліотеці TOU

Казки
Словацькі народні казки
Фольклор